Ива́н Я́ковлевич Нау́менко (; ) — белорусский советский  и , . Академик Национальной академии наук Беларуси (1980). Доктор филологических наук (1969), профессор (1971). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1978). Народный писатель Беларуси (1995). Председатель ВС БССР (1985—1990). Член СП СССР (1957).

Биография 

Родился 16 февраля 1925 года в городе Василевичи (ныне Речицкий район Гомельской области, Беларусь) в семье железнодорожников.

Участник Великой Отечественной войны. С января 1942 года — в комсомольском подполье, затем — в партизанах. В декабре 1943 года призван в РККА. Участвовал в боях на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах.

После мобилизации (декабрь 1945) — корреспондент мозырской областной газеты «Бальшавік Палесся», с 1951 года — республиканской газеты «Звязда».

Заочно окончил БГУ имени В. И. Ленина (1950) и аспирантуру при университете (1954).

Был заведующим отдела прозы литературного журнала «Маладосць» (1953—1958), в 1954—1973 годах старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой белорусской литературы БГУ имени В. И. Ленина. В 1973—1982 годах директор Института литературы имени Янки Купалы АН БССР. В 1982—1992 годах вице-президент АН БССР. В 1985—1990 годах депутат ВС БССР. Председатель ВС БССР (1985—1990).

В 1992—2002 годах советник Президиума Национальной академии наук Беларуси. С 2002 года главный научный сотрудник Института литературы НАН Беларуси.

Дети — Науменко Павел Иванович, кандидат филологических наук, преподаватель филологического факультета БГУ; Науменко Валерия Ивановна, врач — офтальмолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета; Науменко Татьяна Ивановна, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории музыки Российской академии музыки им. Гнесиных. Умер 17 декабря 2006 года в Минске.

Научная деятельность 
Опубликовал около 200 научных работ, в том числе 10 монографий.

Исследовал творчество Я. Купалы, Я. Коласа, ряда других белорусских писателей.

Научная библиография 
 Навуменка, І. Я. З глыбінь жыцця : Крытычныя эцюды аб творчасці Якуба Коласа / І. Я. Навуменка. — Мінск : Дзяржвыдат, 1960. — 110 с.
 Навуменка, І. Я. Пісьменнікі-дэмакраты / І. Я. Навуменка. — Мінск : Народная асвета, 1967. — 115 с.
 Навуменка, І. Я. Кніга адкрывае свет : Літаратурна-крытычныя артыкулы / І. Я. Навуменка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. — 302 с.
 Навуменка, І. Я. Янка Купала : Духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. — 2-е выданне, дапоўненае. — Мінск : Вышэйшая школа, 1980. — 205 с.
 Навуменка, І. Я. Якуб Колас : Духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. — 2-е выданне, дапоўненае. — Мінск : Выдавецтва БДУ, 1981. — 240 с.
 Навуменка, І. Я. Элементы міфалогіі ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / І. Я. Навуменка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1988. — 38 с.
 Навуменка, І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч / І. Я. Навуменка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 216 с.
 Навуменка, І. Я. Адраджэнне славян і творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча / І. Я. Навуменка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1993. — 32 с.
 Навуменка, І. Я. Максім Багдановіч / І. Я. Навуменка. — Мінск : Беларуская навука, 1997. — 141 с.
 Навуменка, І. Я. Ранні Кузьма Чорны (1923—1929) / І. Я. Навуменка. — Мінск : Беларуская навука, 2000. — 94 с.
 Навуменка, І. Я. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ў школе / І. Я. Навуменка. — Мінск : Беларуская навука, 2001. — 154 с.
 Навуменка, І. Я. Якуб Колас : Нарыс жыцця і творчасці / І. Я. Навуменка. — 2-е выданне, са змяненнямі. — Мінск : Народная асвета, 2003. — 205 с.
 Навуменка, І. Я. Змітрок Бядуля / І. Я. Навуменка. — 2-е выданне. — Мінск : Беларуская навука, 2004. — 226 с.

Литературное творчество 

Известен как прозаик. Первый рассказ опубликовал в 1955 году (журнал «Маладосць»). Вышло более 80 изданий художественной прозы.

Главной темой художественных произведений является Великая Отечественная война, а также жизнь интеллигенции, природа, детский мир. Эти темы нашли отражение в романах «Сасна пры дарозе» (1962), «Вецер у соснах» (1967), «Сорак трэці» (1973), «Смутак былых начэй» (1979), «Асеннія мелодыі» (1987) и повестях. Романтикой проникнуты книги «Хлопцы-равеснікі» (1958), «Таполі юнацтва» (1966, премия Ленинского комсомола Белоруссии 1967 г.).

Литературная библиография

Книги прозы 
  («Семнадцатой весной») (1957)
  («Парни-ровесники») (1958)
  («Вереск на пожарищах») (1960)
  («Картошка») (1964)
  («Тополи юности») (1966)
  («Вераника : Рассказы») (1968)
  («Та самая земля») (1971)
  («Метелица жёлтолистья») (1977)
  («Серебряные мхи : Рассказы и повесть») (1983)
  («Эхо далёких вёсен : Рассказы и повести») (1989)
  («Гостиница над Припятью : Повесть и рассказы») (1994)
  («Детство. Подросток. Юность: повести») (1997; 2000; 2008)
  («Любимый город: Повесть, рассказы») (1999; 2001)

Романы 
  («Сосна у дороги») (1962; 1975; 1980; 1991; 2001)
  («Ветер в соснах») (1967; 1975; 1993)
  («Сорок третий») (1974; 1976; 1996)
  («Грусть белых ночей: роман, повесть, рассказы») (1980)
  («Мечтатель. Грусть белых ночей») (1985)
  («Осенние мелодии: роман, рассказы») (1987)

Проза для детей 
  («Война около Титового пруда») (1959)
  (совместно с В. Мамонтовым) (1982)
  («Переломный возраст : Повести и рассказы») (1986)
  («Год карася : Рассказы») (1988)
  («Домашний зайчёнок : Рассказы») (1998) (Художник Г. П. Сеньковский)
  («Перекличка над вереском : Повести, рассказы») (2002) (Художник В. Б. Максимов)
  («Повести, рассказы») (2009)

Юмор 
  («Опростимся, друзья! Рассказы») (1990)

Драматургические произведения 
  («Птицы между молний») (1982)

Избранное 
  («Путешествие в юность: Избранное») (1972)
  («Собрание сочинений: В 6 т.») (1981—1984)
  («Избранное : В 2 т.») (1995—1997)
  («Собрание сочинений: В 10 т.») (2012 — продолжается)

В переводе на русский язык 
 Науменко, И. Я. Голубиный взлет : Рассказы / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. Е. Мозолькова. — Москва : Советский писатель, 1961. — 331 с.
 Науменко, И. Я. Путешествие в юность : повесть и рассказы / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. — Москва : Советский писатель, 1967. — 343 с.
 Науменко, И. Я. Война у Титова пруда : повесть / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. — Минск : Беларусь, 1969. — 95 с.
 Науменко, И. Я. Та самая земля : Повесть и рассказы / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. Р. Ветошкиной. — Москва : Советский писатель, 1973.
 Науменко, И. Я. Сорок третий : роман / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. М. Горбачева. — Москва : Советский писатель, 1976. — 368 с.
 Науменко, И. Я. Тополя нашей юности : Рассказы и повести / И. Я. Науменко; Пер. с белорус. — Москва : Художественная литература, 1978. — 492 с.
 Науменко, И. Я. Последняя осень : Рассказы и повести / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. — Минск : Мастацкая літаратура, 1979. — 413 с.
 Науменко, И. Я. В бору на рассвете : Повести / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. — Минск : Мастацкая літаратура, 1988. — 304 с.
 Науменко, И. Я. Грусть белых ночей : Повести. Роман / И. Я. Науменко; Автор. пер. с белорус. — Москва : Известия, 1988. — 526 с.

Награды и премии 

 Орден Красной Звезды (12.09.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Октябрьской Революции (15.02.1985) — за заслуги в развитии советской литературы, филологической науки, активное участие в общественной жизни и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
 Орден Трудового Красного Знамени (14.02.1975) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Орден Отечества III степени (25.10.2000) — за большой личный вклад в развитие национальной литературы, активную научную и общественную деятельность
 медали
 Народный писатель Беларуси (16.02.1995) — за большой вклад в развитие белорусской литературы
 Премия Ленинского комсомола Белоруссии (1967) — за книгу «Таполі юнацтва» (1966)
 Государственная премия БССР имени Я. Коласа (1972) — за монографии «Янка Купала : Духоўны воблік героя» (1967) и «Якуб Колас : Духоўны воблік героя» (1968)
 Премия Национальной академии наук Беларуси за цикл монографий (1997)

Память 
 В 2010 году Почтой Республики Беларусь выпущена почтовая марка, посвященная 85-летию со дня рождения И. Я. Науменко.
 В июне 2011 года имя И. Я. Науменко присвоено улице в Минске.
 В Минске 12 октября 2011 года открыта мемориальная доска в память И. Я. Науменко (скульптор — Владимир Слободчиков).
 В 2016 году в отделе краеведения Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина открыта музейная экспозиция, посвящённая народным писателям БССР — уроженцам Гомельщины

Примечания

Литература 
 Алейнік, Л. В. Канцэпцыя станаўлення асобы ў трылогіях Івана Навуменкі «Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва» і Льва Талстога «Детство. Отрочество. Юность» / Л. В. Алейнік // Беларус. літаратуразнаўства. — 2009. — Вып. 7. — С. 85—92.
 Васючэнка, П. В. Іван Якаўлевіч Навуменка (Да 80-годдзя з дня нараджэння) / П. В. Васючэнка // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2000. № 1. — С. 114—115.

Ссылки 
 Академик Иван Яковлевич Науменко
 Науменко Иван Яковлевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Іван Навуменка. Электронный музей

Председатели Верховного Совета Белорусской ССР
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Народные писатели Беларуси
Члены Союза писателей СССР
Детские писатели Белоруссии
Коласоведы
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании